Tony Jantschke (Hoyerswerda, 7 april 1990) is een Duits voetballer die als centrale verdediger en als rechtsback uit de voeten kan. Hij stroomde in 2008 door vanuit de jeugd van Borussia Mönchengladbach.

Clubcarrière 
Jantschke debuteerde op 29 november 2008 voor Borussia Mönchengladbach, in een wedstrijd in de Bundesliga tegen Energie Cottbus. Op 6 december 2008 maakte hij zijn eerste doelpunt in de Bundesliga, tegen Bayer Leverkusen.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 5 september 2019

Interlandcarrière 
Jantschke kwam uit voor diverse Duitse jeugdelftallen. Hij speelde achttien keer voor Duitsland –21.

Duits voetballer